Padrón hace referencia a varios artículos:

Demografía
 Censo electoral, conocido también como Padrón electoral.
 Padrón municipal de habitantes de España.

Localidades en Galicia
 Padrón (Ames), aldea del municipio de Ames, provincia de La Coruña.
 Padrón (La Coruña), municipio de la provincia de La Coruña.
 Padrón (Lugo), parroquia del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.

Además
 Un caballo semental también recibe el nombre de "padrón" en algunos países de América.